USS Massachusetts — кораблі ВМС США, названі на честь штату Массачусетс.

 USRC Massachusetts (1791) — кутер, збудований у 1791 році. Проданий у 1792 році.
 USRC Massachusetts II (1793) — шлюп, збудований на заміну USRC Massachusetts (1791) у 1793 році. Проданий у 1804 році.
 USS Massachusetts (1845) — дерев'яний пароплав, збудований у 1845 році. Брав участь в американо-мексиканській війні. Проданий у 1867 році.
 USS Massachusetts (1860) — пароплав, збудований у 1860 році. Брав участь в громадянській війні. Проданий у 1867 році.
 USS Massachusetts (1869) — монітор типу «Каламазу». Закладений у 1863 році. Будівництво призупинене у 1865 році, розібраний у 1884 році.
 USS Massachusetts (BB-2) — броненосець типу «Індіана». Збудований у 1896 році. Затоплений як мішень у 1921 році.
 «USS Massachusetts (BB-54)» — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1920). Закладений у 1920 році. Будівництво скасоване у 1923 році за умовами Вашингтонської морської угоди 1922 року.
 USS Massachusetts (BB-59) — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1939). Збудований у 1942 році. Виведений в резерв у 1947 році. З 1965 року - корабель-музей.
 USS Massachusetts (SSN-798) — підводний човен типу «Вірджинія» IV серії. Замовлений у 2014 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни